Toallita puede referirse a:

 Toalla sanitaria, un absorbente usado durante el periodo menstrual, y su variable de tela.
Coloquialmente a una compresa si se la utiliza para gestionar el flujo menstrual.
 Toallita húmeda, un paño desechables de tela no tejida impregnados de líquido.
 Una toalla pequeña.